Екимититла има више значења:

 Екимититла (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Екимититла (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику